ATR kan avse:

 ATR – en svensk ideell organisation, se Amatörteaterns riksförbund
 ATR – en italiensk-fransk flygplanstillverkare bildad 1981, se Avions de Transport Regional
 ATR (TV-kanal) – en ukrainsk TV-kanal
 ATR-X syndrome – ett tillstånd orsakat av muterad gen